

Toponymes 

 Emmons, dans le Minnesota
 Emmons, en Virginie-Occidentale
 Emmons, un comté du Dakota du Nord

Patronymes 

 George Thornton Emmons (1852-1945), lieutenant de l' expert en ethnographie sur l'Alaska. Voir aussi Ursus americanus emmonsii qui lui est dédié.
 Jessica Emmons, est une joueuse de tennis américaine
 Kateřina Emmons, née en 1983, est une tireuse sportive tchèque
 Louise Hickock Emmons, née en 1943, est une zoologiste uruguayenne spécialisée en mammalogie tropicale
 Matthew Emmons, né en 1981, tireur sportif américain